Obrona Modlina (1813)
 Obrona Modlina (1831)
 Obrona Modlina (1915–1918)
 Obrona Modlina (1939)